Konrád József (1921–2010) szlovákiai magyar rendező, színházigazgató 
 Konrád József (1987–) építész, író